Pradines kan syfta på:
 Pradines, Corrèze
 Pradines, Loire
 Pradines, Lot